PEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Lempira (Honduras)
 Peu – Peterson Silvino da Cruz, calciatore brasiliano di ruolo attaccante
 Júlio dos Santos Ângelo – calciatore brasiliano noto con lo pseudonimo di Peu.